Isabellin ist der Markenname einer Legierung aus etwa 84 % Kupfer, 13 % Mangan sowie 3 % Aluminium. Isabellin wurde 1932 als Markenzeichen der namensgebenden Isabellenhütte Heusler eingetragen.

Isabellin ist eine Widerstandslegierung, deren Massen-Dichte mit 8,0 g/cm3 geringer ist als die des weit verbreiteten Konstantan, die jedoch denselben spezifischen elektrischen Widerstand von 0,5 μΩ·m aufweist. Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 400 °C.

Während Konstantan eine sehr hohe Thermospannung gegenüber Kupfer aufweist und deshalb auch häufig für Thermoelemente eingesetzt wird, ist diese bei Isabellin vernachlässigbar klein, weshalb sich dieser Werkstoff sehr gut für den Aufbau von Messwiderständen eignet. Isabellin wird daher hauptsächlich zur Herstellung von Shunts, Relaiskontakten und Drähten verwendet.

Literaturquellen 
 Gerhard Fasching: Werkstoffe für die Elektrotechnik: Mikrophysik, Struktur, Eigenschaften. ISBN 3-211-22133-6, S. 326.
 Wolfgang Bergmann: Werkstofftechnik Teil 2: Anwendung: Werkstoffherstellung – Werkstoffverarbeitung – Werkstoffanwendung. ISBN 978-3-446-41711-3, S. 512.

Elektrotechnischer Werkstoff
Kupferlegierung
Mangan
Aluminium
Markenname